Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 511 dans le monde.

 Route fédérale 511 en Allemagne
 RS-511 au Brésil
 Route européenne 511 en France 
 Route nationale 511 en France